Сёгор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сёгор, Мадс (род. 2000) — датский хоккеист, вратарь.
 Сёгор, Мортен (род. 1956) — норвежский кёрлингист.
 Сёгор, Поуль (1923—2016) — датский государственный деятель.
 Сёгор, Рунар (род. 1967) — пастор пятидесятнической общины в Швеции.